Карл Австрійський (; також зустрічається: , ;  7 серпня 1590, Грац — 28 грудня 1624, Мадрид) — 43-й великий магістр Тевтонського ордену з 1618 по 1624 роки, князь-єпископ Бріксена з 1613 по 1624 роки, князь-єпископ Бреслау з 1608 по 1624 роки.

Життєпис 
Батьком Карла був ерцгерцог Карл II зі штирійської лінії Габсбургів, матір'ю — Марія Анна Баварська, дочка герцога Альбрехта V Баварського. Його братами були імператор Фердинанд II і Леопольд V, єпископ Страсбурга і Пассау. Карл народився через два місяці після смерті батька у Граці. Вже з перших років життя його стали готувати до церковної кар'єри, він здобував освіту в Пассау, Зальцбурзі, Трієнт і Бріксене. Його навчанням керував єпископ Зекау Яків I.

7 липня 1608 року Карл був обраний єпископом Бреслау і 14 грудня урочисто в'їхав до міста. У 1613 році став єпископом Бріксенським. У 1619 році, після смерті імператора Максиміліана III був обраний великим магістром Тевтонського ордена.

У 1624 році на запрошення іспанського короля Філіпа IV Карл відправився в Мадрид, щоб прийняти там пропозицію стати віце-королем Португалії. Але після його прибуття в Мадрид він захворів і помер 28 грудня 1624 року. Його тіло було поховано в монастирі Ескоріал, його серце, згідно з його волею, відправлено в єзуїтський монастир Нейсе.

Генеалогія

Примітки

Посилання 

 Список єпископів в Больцано-Брессаноне 
 Єпархія Больцано-Брессаноне 
 Вроцлав митрополія 

Уродженці Граца
Померли в Мадриді
Великі магістри Тевтонського ордену
Габсбурги